Jméno Lehota nese více obcí, sídel a dalších objektů na Slovensku. Slovo Lehota je obdobou českého Lhota.

 Lehota (okres Nitra) – obec v okrese Nitra
 Lehota pod Vtáčnikom – obec v okrese Prievidza
 Lehota nad Rimavicou – obec v okrese Rimavská Sobota
 Janova Lehota – obec v okrese Žiar nad Hronom
 Mníchova Lehota – obec v okrese Trenčín
 Nová Lehota – obec v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Nová Lehota (Handlová) – část obce Handlová v okrese Prievidza
 Veľká Lehota – obec v okrese Žarnovica
 Horná Lehota (okres Brezno) – obec v okrese Brezno
 Horná Lehota (okres Dolný Kubín) – obec v okrese Dolný Kubín
 Čierna Lehota (okres Rožňava) – obec v okrese Rožňava
 Čierna Lehota (okres Bánovce nad Bebravou) – obec v okrese Bánovce nad Bebravou
 Kráľova Lehota – obec v okrese Liptovský Mikuláš

Související články 
 Lhota
 Lhota (rozcestník)
 Lhoty
 Lhotka
 Lhotky